Forsbacka kan syfta på:
Forsbacka – en tätort i Gävle kommun
 Forsbacka bruk –  ett gammalt järnbruk, beläget där orten Forsbacka nu ligger i Gävle kommun
 Forsbacka Jernverk – ett företag bildat 1870
 Forsbacka herrgård – huvudbyggnad för Forsbacka bruk
 Forsbacka kraftverk – det första kraftverket i Gavleån
 Forsbacka kyrka – en kyrkobyggnad i  Valbo församling invigd 1965
 Forsbacka Wärdshus – en restaurang och ett hotell i Forsbacka med anor från 1700-talet
Forsbacka, Karlshamns kommun – en småort i Karlshamns kommun
 Forsbacka, Skellefteå kommun – en by i Skellefteå kommun, se Krångfors 
Forsbacka, Söderhamns kommun – en småort i Söderhamns kommun
Forsbacka, Åmåls kommun – en bruksherrgård i Åmåls kommun
Forsbacka, Esbo stad – en by i Esbo stad i Finland